Самал — название населённых пунктов в Казахстане:

 Самал — село в Аягозском районе Восточно-Казахстанской области.
 Самал (быв. Барановка) — село в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области.
 Самал — село в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области.
 Самал - микрорайон в городе Алма-Ата.

См. также 
 Самаль